Edessa är ett släkte av insekter. Edessa ingår i familjen bärfisar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bärfisar